«Акер» () — футбольный стадион в Молде, Норвегия. Домашняя арена клуба Молде. Рекорд посещаемости, 13 308 зрителей, был зафиксирован в 1998 году, в матче чемпионата Норвегии против «Русенборга».

Является самым маленьким стадионом 4-й категории УЕФА.

Ссылки 
 Страница на официальном сайте «Молде»
 Страница на stadiumdb.com

Футбольные стадионы Норвегии
Молде